

Оцего — місто, штат Мічиган
 Оцего — місто, штат Міннесота
 Оцего — місто, штат Нью-Йорк
 Оцего — місто, штат Вісконсин